Oppendorf bezeichnet:
 Oppendorf (Bedburg), einen Ortsteil von Bedburg in Nordrhein-Westfalen
 Oppendorf, eine Gemeinde im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, die bis 1938 Lippa hieß und seit 1945 von den Orten Lipa Przednia und Lipa Tylna im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, repräsentiert wird
 Siedlung Oppendorf, eine Siedlung in Kiel in Schleswig-Holstein 
 Oppendorf (Schönkirchen), einen Ortsteil von Schönkirchen in Schleswig-Holstein
 Gut Oppendorf, einen Bauernhof in Schönkirchen in Schleswig-Holstein 
 Oppendorf (Stemwede), einen Ortsteil von Stemwede in Nordrhein-Westfalen